Die Liste der Spieler im österreichischen Future-Team gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein Spiel für die Fußballnationalmannschaft „Österreich Future-Team“ – eine Perspektivmannschaft des ÖFB – zwischen dem ersten Spiel 2004 und der endgültigen Auflösung des Teams im Jahr 2008 – bestritten haben.

Überblick 
Es wurden insgesamt 48 Spieler eingesetzt, von denen sich sechs mindestens einmal in die Torschützenliste eintragen konnten. Michael Mörz und Thomas Pichlmann bestritten vier der fünf Partien und sind damit Rekordspieler des Future-Teams. Ihnen folgen Wolfgang Mair, Andreas Dober, Thomas Mandl und Patrick Pircher mit jeweils drei Einsätzen. Top-Torschütze ist Wolfgang Mair, der in drei Spielen zwei Tore erzielen konnte.

31 Spieler kamen vor, während oder nach ihrer Zeit im Future-Team auch in der österreichischen A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Die meisten A-Länderspiele bestritten Christian Fuchs (78), Andreas Ivanschitz (69) und Marc Janko (66). Unter den Future-Team-Spielern ist Janko mit 28 Toren der erfolgreichste Torschütze in der Nationalmannschaft.

Der Verein mit den meisten Abstellungen für das Future-Team war der SK Rapid Wien mit neun verschiedenen Spielern. Mit 12 stellte Rapid auch die meisteingesetzten Spieler, dahinter folgen der SV Pasching und der FC Wacker Tirol, mit jeweils elf absolvierten Partien.

Mit Ramazan Özcan von SC Austria Lustenau, Mario Konrad vom Kapfenberger SV, Robert Schellander vom FC Kärnten und Besian Idrizaj von LASK Linz wurden auch vier Zweitligaspieler einberufen. Einberufungen als Legionäre erhielten: Roland Linz von OGC Nizza, Martin Stranzl vom VfB Stuttgart, Paul Scharner von Brann Bergen, Roman Wallner während seiner Zeit bei Hannover 96 und Thomas Mandl vom FC Basel.

Alle Spieler 
 Name: Name des Spielers.
 Verein(e): Verein(e) des Spielers zum Zeitpunkt seiner Einsätze. Bei mehreren Vereinen gibt die Zahl in Klammern jeweils die Zahl der Spiele an, die der Spieler für das Future-Team absolvierte, während er bei dem jeweiligen Verein unter Vertrag stand.
 S: Anzahl der Spiele für das Future-Team (Nur offizielle Spiele)
 T: Anzahl der Tore für das Future-Team
 Einsatzübersicht: Spiele, in denen der Spieler eingesetzt wurde. Dafür gelten die folgenden Abkürzungen:
 x = Einsatz über volle Spielzeit
 e = eingewechselt
 a = ausgewechselt
 A-S: Gesamtanzahl der Länderspiele in der österreichischen A-Nationalmannschaft vor, während oder nach der Zeit im Future-Team.
 A-T: Gesamtanzahl der Tore bei Länderspielen in der österreichischen A-Nationalmannschaft.

Ranglisten

Spieler

Vereine

Weblinks 
 Alle Future-Cup-Spiele auf austriasoccer.at

Einzelnachweise 

Osterreichisches Future-Team
Future-Team